Якобеус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Якобеус, Антон Христиан (1911—1988) — шведский инженер, доктор наук, известный своим научным вкладом в теорию телетрафика.
 Якобеус, Якоб (ок. 1591—1645) — словацкий поэт, историк и религиозный писатель.